Марсиа́ль Мануэ́ль Пи́на Мора́лес (; 23 августа 1946, Кирос) — испанский футболист. Большую часть своей карьеры провёл в футбольном клубе «Барселона». Выступал за сборную Испании.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения 
  Барселона
 Чемпион Испании (1): 1973/74
 Обладатель Кубка Испании (1): 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок ('1):  1971

Ссылки 
 Профиль на Base de Datos Histórica del Fútbol Español 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Эльче»